Fittja, kan avse:

 Fittja – en del av Stockholms tätort och en kommundel i norra Botkyrka kommun
Fittja (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation längs Stockholms tunnelbana, röda linjen
 Fittja socken – en socken i Uppland 
Fittja landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863-1952
 Fittja församling –  en tidigare församling i Uppsala stift 2010–
 Fittja kyrka – en kyrkobyggnad i Fittja socken som tillhör Lagunda församling
 Fittja, Enköpings kommun –  kyrkbyn i Fittja socken i Enköpings kommun
 Fittja distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–
 Fittjamålet – massmediers namn på ett mål om en misstänkt gruppvåldtäkt som ska ha ägt rum i Fittja augusti 2016